Alexei Semjonow (russ. Алексей Семёнов, engl. Alexei Semenov) ist der Name folgender Personen:

* Alexei Anatoljewitsch Semjonow (* 1981), russischer Eishockeyspieler
 Alexei Iwanowitsch Semjonow (1893–1951), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Alexei Lwowitsch Semjonow (* 1950), russischer Mathematiker
 Alexei Walerjewitsch Semjonow (* 1986), russischer Eishockeytorwart